Siveter ist der Familienname folgender Personen:

 David Siveter (* 1946), britischer Paläontologe
 Derek Siveter (* 1946), britischer Paläontologe